Con il nome di San Saturnino si indicano:

Geografia 
 San Saturnino (Moneglia), frazione di Moneglia.
 In Catalogna si trova un comune di nome Sant Sadurní d'Anoia, ossia San Saturnino dell'Anoia.

Santi 
 San Saturnino (†169), martire con i santi Cato, Germana, Geronzio, Giulio e Pia. Celebrato il 19 gennaio.
 San Saturnino (†304), martire insieme ai santi Ampelio, Dativo, Emerito, Felice, Maria ed altri quaranta. Viene celebrato l'11 febbraio.
 San Saturnino di Terni (†273), martire a Terni con il vescovo Valentino e con i santi Castulo, Lucio e Magno. Viene ricordato il 15 febbraio.
 San Saturnino (†434), martire in Africa settentrionale nel 434 ad opera dei Vandali insieme ai santi Felice, Fortunato, Secondino, Servulo ed altri. Celebrato il 21 febbraio.
 San Saturnino o Satiro (V secolo), martire in Nordafrica sotto Genserico, ricordato il 29 marzo.
 San Saturnino di Verona, vescovo di Verona nel IV secolo. Celebrato il 7 aprile.
 San Saturnino di Corfù (I secolo), martire a Corfù con i santi Faustina, Gennaro, Eufrasio ed altri. Si trattava di un gruppo di ladri convertiti al Cristianesimo da San Giasone. Celebrato il 29 aprile.
 San Saturnino di Alessandria, martire ad Alessandria d'Egitto nel 304 insieme ai santi Celestino, Germano e Neopolo (Napoleone). Celebrato il 2 maggio.
 San Saturnino di Macedonia, martire nel 117 in Macedonia sotto l'impero di Traiano, con Asterio, Esichio, Germano ed altri. Celebrato l'8 luglio.
 San Saturnino di Capua (†?), martire, venerato a Capua con Casto, Emilio e Marcello, celebrato il 6 ottobre
 San Saturnino di Cesarea (epoca incerta), martire a Cesarea in Cappadocia insieme a San Lupo. Viene celebrato il 14 ottobre.
 San Saturnino (†450), martire in Africa nel 450 insieme a san Nereo ed altri. Celebrato il 16 ottobre.
 San Saturnino di Cagliari, martire a Cagliari nel 303 e celebrato il 30 ottobre. Al santo è dedicata la basilica di San Saturnino a Cagliari, nella città di cui è patrono.
 San Saturnino di Tolosa (III secolo), vescovo e martire, commemorato il 29 novembre.
 San Saturnino di Cartagine o san Saturnino il Vecchio (III secolo), martire a Roma nel 304 insieme a San Sisinnio, commemorato il 29 novembre.
 San Saturnino (†258), martire con i santi Antonio, Ireneo, Teodoro, Vittore ed altri. Viene celebrato il 15 dicembre.
 San Saturnino (†?), martire in Africa con i santi Crescenzio, Domenico, Liboso, Primiano, Secondo e Vittore celebrato il 29 dicembre

Altro 
 San Saturnino – titolo cardinalizio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Saturnino

Riferimenti
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/